Гран-при Италии  года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 12 сентября 1965 года на трассе Монца.

Джим Кларк сражался за лидирование в течение первых двух третей гонки с Грэмом Хиллом, Джеки Стюартом и Джоном Сёртисом (который сошёл из-за проблем со сцеплением) вплоть до 64-го круга, когда он сошёл из-за поломки топливного насоса. Стюарт стал лидировать, и ожидалось, что он отдаст победу лидеру команды. Тем не менее, в повороте Parabolica на последнем круге Хилл взял слишком широко и его вынесло на траву, а затем в грязь и гравий. Стюарт одержал свою первую в карьере победу за BRM, а Хилл пришёл вторым, сделав «дубль» для BRM. Дэн Герни занял оставшееся место на подиуме, а Лоренцо Бандини, Брюс Макларен и Ричард Этвуд поделили оставшиеся очки за четвёртое, пятое и шестое места соответственно.

Гонка 

|}

 Круги лидирования:
Джим Кларк 19 кругов (1—2, 4, 7, 10, 18, 21, 27, 33—36, 38, 44, 46, 51, 53—54, 57);
 Грэм Хилл 13 кругов (3, 5, 25—26, 28, 40, 45, 50, 55—56, 70—71, 73);
 Джеки Стюарт 43 круга (6, 8—9, 11—14, 16—17, 19—20, 22—24, 29—32, 37, 39, 41—43, 47—49, 52, 58—69, 72, 74—76);
 Джон Сёртис 1 круг (15).
Итого — лидер менялся рекордные в истории Формулы-1 39 раз.
 Единственное появление в Гран-при для: Джорджо Басси.
 Последнее появление в Гран-при для: Роберто Буссинелло, Мастена Грегори и Нино Ваккарелла.
 Первые в карьере: Джеки Стюарт (победа); Ричард Этвуд (очки).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии